Miraflores (Boyacá),  gemeente in departement Boyacá, Colombia
Miraflores (Guaviare), gemeente in het departement Guaviare, Colombia
Miraflores de la Sierra, gemeente in de provincie Madrid, Spanje
Mirafloresklooster, kartuizerklooster in Burgos, Spanje

Districten in Peru:
Miraflores (Arequipa)
Miraflores (Huamalíes)
Miraflores (Lima)